Войцехович, Василий Александрович (1913—1987) — партизан Великой Отечественной войны, майор, Герой Советского Союза.
 Войцехович, Иван Павлович — филолог, писатель, лексикограф.
 Войцехович, Сергей Григорьевич (1903—1977) — руководитель подполья и партизанского движения на территории Пинской области в годы Великой Отечественной войны.

Примечания